La Tecno Unión es una poderosa empresa ficticia en la saga de películas de La guerra de las galaxias. Se alió con los CSI y luchó contra la República Galáctica y los Jedi.

Características 

En el universo de ficción de la obra se cuenta que las principales empresas científicas y compañías tecnológicas de la Galaxia eran dependientes de la poderosa Unión Tecnológica. Entre las más importantes estaban: Empresas de Armaduras Baktoid, Sistemas Haor de Ingeniera, Sistemas Sienar de la República, Sistemas Kuat de Ingeniera, Corporación Tagge y Industrias BlasTech.

El presidente de la empresa para la época de las Guerras Clon era Wat Tambor, un ilustre skakoano que temía por la seguridad de sus negocios ante la rigurosidad de la República Galáctica.

Así mismo, Wat Tambor decidió unirse a un considerable grupo de otras asociaciones y empresas (entre ellas la Federación de comercio y los Gremios), para formar así la Confederación de Sistemas Independientes, más conocidos como los separatistas.

Durante las Guerras Clon, la Tecno Unión fue proveedora de droides de batalla, Super droides de batalla, octuptarras, Tri droidess y de Droides crabulas para el Ejército Droide Separatista.

Una vez instaurado el Imperio Galáctico, Wat Tambor y los demás líderes separatistas fueron asesinados por Anakin Skywalker, ahora convertido en Darth Vader, la Tecno Unión comenzó a desmembrarse. Finalmente surgieron millares de compañías pequeñas dependientes del gobierno y las legislaciones imperiales. La Tecno Unión desapareció sin dejar rastros, al igual que las otras compañías de la Confederación.

Organizaciones de Star Wars